Mužská čtyřhra China Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Henri Kontinen a John Peers, jehož členové se rozhodli startovat na paralelně probíhajícím Rakuten Japan Open Tennis Championships v Tokiu.

Vítězem se stal druhý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové jedničky Olivera Maracha s Matem Pavićem po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali jedenáctou společnou trofej. Kubot vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo třicáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Ivan Dodig /  Nikola Mektić (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2018